Siniec ist der Name zweier Dörfer in Polen
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren: Siniec (Srokowo), Powiat Kętrzyński, bis 1928: Groß Blaustein (Gut), 1928 bis 1945 Blaustein, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 in der Woiwodschaft Lublin: Siniec (Żółkiewka), Powiat Krasnostawski

Siehe auch:
 Siniec-Cegielnia
 Dolny Siniec